Веденов — фамилия; имеет женскую форму Веденова.
 Веденов, Александр Алексеевич (1933—2008) — российский физик.
 Веденов, Афанасий Григорьевич (1896 — ?) — советский металлург, лауреат Сталинской и Ленинской премий.

См. также 
 Веденовка